Divoš je ime več naselij:
 Divoš, Hrvaška - naselje v Občini Ernestinovo, Osješko-baranjsko županija, Hrvaška
 Divoš, Srbija - naselje v Občini Sremska Mitrovica, Sremski upravni okraj, Srbija